Wirtschaftsmuseum ist der Name folgender Museen:

Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, Wien
Wirtschaftsmuseum Ravensburg